Just Can't Get Enough puede referirse a:
Just Can't Get Enough (canción de Depeche Mode) (1981-), el tercer sencillo de Depeche Mode.
Just Can't Get Enough (canción de Black Eyed Peas) (2011-), una canción del sexto álbum de estudio de The Beginning, del grupo de dance-pop Black Eyed Peas.